

Onomastica
 Alexandru – variante rumena del nome proprio di persona maschile Alessandro

Persone
 Constantin Alexandru – lottatore rumeno
 Nicolae Alexandru – voivoda di Valacchia
 Nicoleta Alexandru – cantante rumena
 Simona Alexandru – schermitrice rumena
 Vasile Alexandru – ex calciatore rumeno